Sarlós László (1920–2002) kulturális vezető, a Zeneműkiadó Vállalat igazgatója, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének vezetője
 Sarlós László (1929–2016) labdarúgó (Szombathelyi Haladás), technikai vezető